Colonia Campesina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Campesina, Chihuahua, ort, Delicias, 
 Colonia Campesina, Delstaten Mexiko, ort, Tianguistenco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar